Der Brisbane Roar FC ist ein Fußballclub in Brisbane, Australien. Der Club spielt in der australischen Profiliga A-League.

Geschichte 
Die Geschichte des Brisbane Roar geht zurück auf den 1957 gegründeten Brisbane Hollandia. Häufige Umstrukturierungen und Namenswechsel prägen die Geschichte des Vereins. Dieser wurde Anfang der 1970er Jahre in Brisbane Lions umbenannt und in den 1990er Jahren in Queensland Lions. Dieser Club bekam 2004 die Lizenz, ein Team für die A-League in Brisbane aufzubauen, noch vor den damals etablierteren Brisbane Strikers. Der Name für das A-League-Team wurde in Queensland Roar geändert. Bis 2009 nahm man als Queensland Roar am Spielbetrieb teil, musste diesen Namen allerdings ändern, nachdem mit Gold Coast United und North Queensland Fury zwei weitere Teams aus Queensland in die A-League aufgenommen worden waren.

Am 26. November 2011 feierte die Mannschaft das 36. Spiel ohne Niederlage in Folge. Damit brach sie den 74-jährigen Rekord des Rugby-Teams der Sydney Roosters. Brisbane Roar ist australischer Meister der Saisons 2010/11, 2011/12 und 2013/14.

Trainerchronik

Erfolge 
 Australischer Meister: 2011, 2012, 2014

Asienpokalbilanz 

Gesamtbilanz: 13 Spiele, 2 Siege, 5 Unentschieden, 6 Niederlagen, 13:20 Tore (Tordifferenz −7)

Stadion 
Brisbane Roar spielt im Suncorp Stadium in Brisbane. Das Stadion fasst 52.500 Zuschauer. Der Zuschauerschnitt der Brisbane Roar liegt bei rund 15.000 Zuschauern.

Trikots 
Als Trikotfarben dominieren Orange und Dunkelrot. Dunkelrot ist eine traditionelle Farbe für Teams aus Queensland; Orange symbolisiert die Verbundenheit zur niederländischen Tradition, da der Club Queensland Lions hauptsächlich von niederländischen Einwanderern gegründet wurde.

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Australischer Fußballverein
Sport (Brisbane)
Gegründet 2005
Organisation (Brisbane)